Премия Комстока по физике () Национальной академии наук США — вручается за открытия и исследования в области электричества, магнетизма или энергии излучения. Названа в честь военного инженера . Размер премии — 25 тысяч долларов, и еще 25 тысяч долларов могут быть направлены в институт, который выберет лауреат. Вручается раз в пять лет, начиная с 1913 года. Ею отмечены 10 лауреатов Нобелевской премии.

Лауреаты

Ссылки 
 Премия Комстока на сайте Национальной Академии наук США  

Комстока
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1913 году
Награды по алфавиту